Женская сборная Фарерских островов по футболу () представляет Фарерские острова на международной арене женского футбола. Контролируется Федерацией футбола Фарерских островов (ФСФ).

Является одним из самых молодых членов УЕФА: дебют в официальных соревнованиях состоялся в отборочном турнире к чемпионату Европы 2009 года. Сборная не принимала участие в финальных турнирах чемпионатов мира и чемпионатов Европы. Наибольшее количество матчей за сборную сыграла Хайди Севдал — 72 матча; лучший бомбардир сборной — Раннва Б. Андреасен (26 мячей). Главный тренер команды — Лене Терп, назначенная на эту должность 26 января 2021 года; действующий капитан сборной — полузащитник Асла Йоханнесен.

По состоянию на 9 декабря 2022 года сборная занимает 101-е место в рейтинге женских сборных ФИФА, среди сборных УЕФА — 42-е место.

История 
26 января 2021 года на должность главного тренера женской сборной Фарерских островов была назначена датская футболистка Лене Терп. Она сменила на этом посту Йона Петерсена, для которого последним матчем стал поединок 1 декабря 2020 года против сборной Северной Ирландии (1:5) в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2022.

Мировой рекорд 
28 ноября 2012 года женская сборная Фарерских островов вошла в историю: впервые на поле в составе сборной вышли играть мать и дочь. На поле вышли 39-летняя Бара Скаале Клакстайн (родилась 24 марта 1973 года) и её 17-летняя дочь Эйвёр (родилась 5 сентября 1995 года). Фареры сыграли в товарищеском матче против сборной Люксембурга и выиграли 6:0. Бара и Эйдвор также вместе выходили на матчи клуба «Клаксвик» в 2010 году.

Достижения 
 Чемпионы островных игр (3): 2001, 2003, 2005
 Чемпионы кубка Балтии: 2016
 Финалисты кубка Балтии: 2021

Последние результаты

Текущий состав 
Состав команды по состоянию на август 2022 года.

 Игры и голы приведены по состоянию на 13 октября 2022 года:

Рекордсмены

Примечания

Ссылки 
 

Фарерские острова
Футбол на Фарерских островах
Сборная Фарерских островов по футболу